

Населені пункти та їхні частини

 Біла Вода — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Біла Вода — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Біла Вода — частина села Явірки (Яворкі) в гміні Щавниця Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Біла Вода — частина села Барич у гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки